Boris Savčenko – scacchista russo
 Igor' Andreevič Savčenko – regista cinematografico sovietico
 Nadija Savčenko – politica e aviatrice ucraina
 Roman Savčenko – hockeista su ghiaccio kazako
 Viktor Savčenko – pugile sovietico, dal 1991 ucraino

Pagine correlate 
 Ševčenko